Змагання зі слоупстайлу в сноубордингу серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 6 і 8 лютого 2014. Змагання пройшли в екстрим-парку Роза Хутір. У чоловічому слоупстайлі взяли участь 29 спортсменів з 13 країн.

Перед початком змагань під час тренування зламав ключицю один з основних фаворитів Торстен Хоргмо. після цього випадку багато спортсменів та тренерів висловили побоювання, що траса для слоупстайлу у Сочі дуже травмонебезпечна і її необхідно змінити у цілях безпеки. Спочатку у слоупстайлу мав виступати дворазовий олімпійський чемпіон з хавпайпу Шон Вайт, але за день до початку змагань американський сноубордист прийняв рішення знятися з турніру. Чоловічий слоупстайл став однією з восьми дисциплін, які дебютують у програмі зимових Олімпійських ігор.

Британець Біллі Морган став першим спортсменом в усіх видах, які вийшли на старт офіційних змагань на Олімпійських іграх в Сочі.

Медалісти

Розклад 
Розклад усіх змагань згідно з офіційним сайтом:Час МСК (UTC+4).

Змагання

Кваліфікація 
Перші чотири спортсмени з кожної групи напряму потрапляють до фіналу. Всі інші спортсмени отримують можливість відібратися у вирішальний раунд через півфінал.

Група 1

Група 2

Півфінал 
У фінал потрапляють чотири спортсмени.

Фінал

Примітки

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті ігор